CVL, sigle composé des trois lettres C, V et L, peut faire référence à :
 Centre-Val de Loire ;
 Centre de vacances et de loisirs ;
 Conseil de la vie lycéenne ;
 Comité Vietnam Lycéen (1966 et années suivantes) ; 
 CVL Cosmetics, une entreprise suisse de cosmétique cellulaire et de spa de luxe.

CVL est un code qui peut faire référence à :
 , en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Light aircraft carrier, un porte-avions léger (retiré), selon la liste des immatriculations des navires de l'US Navy.